Een verkeersweg:
 N216 (België)
 N216 (Frankrijk)
 N216 (Nederland), zie Provinciale weg 216
 N216 (Zwitserland)